

Embarcation 

 Kayak, embarcation légère propulsée à la pagaie.

Discipline sportive 

 Canoë-kayak
 Kayak-polo

Autre
 Kayak, groupe néerlandais de rock progressif
 Île Kayak, une île canadienne, dans le territoire du Nunavut.
 Île Kayak, une île américaine sur la côte de l'Alaska.
 KAYAK, un moteur de recherche du web, dédié au tourisme.